Дамиано Карузо (, род.  в Рагузе, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2019 года за команду Мирового тура «». В 2008 году выиграл Чемпионат Италии по шоссейному велоспорту среди молодёжи. Начал выступать как профессионал со второй половины сезона 2009 года, выступая за команду . В октябре 2011 Национальный олимпийский комитет Италии отстранил Карузо от участия в гонках сроком на два года, связи с допинговым скандалом 2007 года. Наказание выдали задним числом и с февраля 2012 он смог выступать, но все гонки 2011 года были аннулированы.

Выступления 

 2005
 1-й — Tre Ciclistica Bresciana (юниоры)
 2007
 4-й — Giro della Toscana
 4-й — Gran Premio Madonna delle Grazie
 5-й — G.P. Chianti Castello Guicciardini di Poppiano
 5-й — Trofeo Tempestini Ledo
 8-й — Trofeo Gianfranco Bianchin
 9-й — Trofeo Banca Popolare di Vicenza
 2008
 1-й  — Чемпионат Италии по шоссейному велоспорту U-23
 2-й — Giro delle Valli Cuneesi nelle Alpi del Mare
 2-й — Giro del Montalbano
 3-й — Gran Premio Chianti Colline D'Elsa
 3-й — Gran Premio Industria Commercio e Artigianato – Casini
 3-й — Gran Premio Città di Saltino
 4-й — Parma–La Spezia
 4-й — La Ciociarissima
 5-й — Bassano–Montegrappa
 5-й — G.P. Chianti Castello Guicciardini di Poppiano
 6-й — Giro Del Canavese – Trofeo Sportivi Valperghesi
 9-й — Тур де л'Авенир
 9-й — Trofeo Banca Popolare di Vicenza
 2009
 1-й — Giro Delle Pesche Nettarine Di Romagna
 1-й — Trofeo Comune di Cafasse
 1-й на этапе 2 — Girobio
 3-й — G.P. Chianti Castello Guicciardini di Poppiano
 4-й — Parma–La Spezia
 4-й — Trofeo Banca Popolare Piva
 4-й — Milano–Rapallo
 5-й — Coppa Cicogna – G.P.Ristorante Pin-Rose
 7-й — Gran Premio Pretola
 8-й — Piccola Sanremo
 9-й — Trofeo Mario Zanchi
 9-й — Firenze–Empoli
 2010
 5-й — Giro di Sardegna
 5-й — Джиро дель Аппеннино 
 7-й — Brixia Tour
 7-й — Международная неделя Коппи и Бартали
 10-й — Джиро дель Трентино
 2011 4-й — Giro della Provincia di Reggio Calabria
 6-й — Гран-при города Камайоре
 7-й — Кубок Японии
 2012
 3-й — Тур Британии
 8-й — Гран-при Мигеля Индурайна
 9-й — Джиро ди Тоскана
 2013
 1-й на этапе 5 — Settimana Internazionale di Coppi e Bartali
 1-й  — Горная майка — Тур Пекина
 3-й — Тур Альберты
 2014
 3-й — Тур Австрии
 5-й — Settimana Internazionale di Coppi e Bartali
 5-й — Три варезенские долины
 6-й — Тур Словении
 9-й — Вуэльта Испании
 2015
 1-й на этапе 9(ТТТ) Тур де Франс
 8-й — Джиро д’Италия
 9-й — Classic Sud-Ardèche
 2016
 1-й  Горная классификация Вуэльта Андалусии
 1-й на этапе 1(ТТТ) - Тиррено — Адриатико
 5-й — Тур Фьордов
 2017
 1-й на этапе 1(ТТТ) - Вуэльта Испании
 1-й на этапе 1(ТТТ) - Тиррено — Адриатико
 2-й - Тур Швейцарии
 4-й - Чемпионат Италии в групповой гонке
 9-й - Тур Прованса
 2018
 1-й на этапе 3(ТТТ) - Тур де Франс
 2-й - Тиррено — Адриатико
 1-й на этапе 1(ТТТ)
 3-й  - Чемпионат мира — командная гонка
 5-й - Критериум Дофине
 5-й - Тур Германии
 2021
 2-й Джиро д’Италия

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Италии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года